Anaproutia is een geslacht van vlinders van de familie zakjesdragers (Psychidae).

Soorten 
A. comitella (Bruand, 1853)
A. norvegica (Schoyen, 1880)
A. raiblensis (Mann, 1870)
A. reticulatella (Bruand, 1853)

Zakjesdragers